Die Erste Division 2007/08 war die 105. Auflage der ersten belgischen Fußball-Liga. Sie begann am 3. August 2007 und endete am 10. Mai 2008. Standard Lüttich wurde zum neunten Mal in seiner Vereinsgeschichte Belgischer Meister.

Teilnehmer

Vereine im Überblick 
18 Mannschaften spielten in der Saison 2007/08. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, vier Vereine aus der Wallonie und zwei Vereine aus der Region Brüssel-Hauptstadt.

Aufsteiger 
Die Aufsteiger aus der zweiten Division waren KV Mechelen und KFC Verbroedering Dender E.H., wobei KFC Verbroedering Dender E.H. direkt und KV Mechelen über den Play-Off aufstieg.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Standard Lüttich 
(In Klammern sind Spiele/Tore angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielles Archiv der Jupiler League
 Spieltage und -daten auf rsssf.com

Fußballsaison 2007/08